

Zene

Albumok

 Upside Down, Thomas Leeb-album (2006)
 Upside Down, Aynsley Lister-album (2007)
 Upside Down, The Tories-album (2001)

Dalok

 Upside Down, Paloma Faith-dal (2009)
 Upside Down, Jack Johnson-dal (2006)
 Upside Down, Diana Ross-dal (1980)
 Upside Down, Vanessa-dal (1982)